Teatre Guimerà (Badalona)
 Teatre Guimerà (Barcelona)
 Teatre Àngel Guimerà (El Vendrell)
 Teatro Guimerà (Santa Cruz de Tenerife)